Kniepass oder Kniepaß ist
 Kniepass (Saalach), ein Talpass in Salzburg
 Kniepass (Lech), ein Talpass in Tirol
 Kniepaß (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortsteil von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kniepass, ein Ortsteil von St. Lorenzen in Südtirol
 Kniepass, ein  hoher Bergrücken am Nordostkamm des Kochofens in den Schladminger Tauern in der Steiermark